Мирафуэнтес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 2,8 км². Население — 48 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Mirafuentes

Муниципалитеты Наварры